Стріла — знаряддя для стрільби з лука й арбалета.
 Стріла — рухома частина деяких підіймально-навантажувальних машин і споруд (кранів, деяких екскаваторів);
 Вантажна стріла — судновий вантажний пристрій у вигляді балки, шарнірно закріпленої на щоглі.
 Стріла — одна з назв воротила вітряка.
 Стріла — сузір'я.
 «Стріла» — ізраїльська система протиракетної оборони.
 «Стріла» — вантажний кран на російському сегменті МКС
 «Стріла» — американський драматичний пригодницький серіал, заснований на коміксах про супергероя «Зелена стріла».
 «Стріла» — кондитерська фабрика у Чернігові.
 Стріла — назва декількох друкарських символів, зовні схожих на стрілу.
 «Стріла» — марка наручних годинників Першого Московського годинникового заводу.
 «Стріла» — колишній футбольний клуб із Полтави.
 Зенітний ракетний комплекс «Стріла» (варіанти):
 ЗРК 9К31 «Стріла-1»;
 ПЗРК 9К32 «Стріла-2»;
 ПЗРК 9К34 «Стріла-3»;
 ЗРК 9К35 «Стріла-10».

Інше 
 Сагітальна площина
 Сагітальний шов — шов між тім'яними кістками, також іноді називається «стрілочним»